Avenida Venezuela puede referirse a:
 Avenida Venezuela, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Venezuela, avenida de la ciudad de Arequipa, Perú.
 Avenida Venezuela, avenida de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela.